Australian Army Service Corps
 Allied Air Support Command
 Army Area Signal Centre
 American Association of State Climatologists